Селдрайерс, Андре — бельгийский хоккеист на траве.
 Селдрайерс, Кевин (род. 1986) — бельгийский шоссейный велогонщик.
 Селдрейерс, Рудольф-Вильям (1876—1955) — четвёртый президент ФИФА.
 Селдрейерс, Эмиль (1847–1933) — бельгийский энтомолог.